Il termine spagnolo guerrero (guerriero) può riferirsi a:

Geografia

Antropica 
 Guerrero – stato del Messico
 Guerrero – municipalità dello stato di Chihuahua, in Messico
 Guerrero – municipalità dello stato di Coahuila, in Messico
 Guerrero – municipalità dello stato di Tamaulipas, in Messico
 Guerrero Negro – municipalità dello stato della Bassa California del Sud, in Messico

Fisica 
 Ghiacciaio Guerrero – ghiacciaio in Antartide

Persone 
 Gonzalo Guerrero – marinaio spagnolo
 Eddie Guerrero – wrestler statunitense di origini messicane
 Eduardo Guerrero – canottiere argentino
 Francisco Guerrero – compositore spagnolo
 Julen Guerrero – calciatore spagnolo
 Paolo Guerrero – calciatore peruviano
 Gory Guerrero – wrestler messicano
 Vicente Guerrero – patriota e rivoluzionario messicano

Sport 
 Estadio Olímpico Pascual Guerrero – stadio di Cali, in Colombia

Trasporti 

 Guerrero – stazione della metropolitana di Città del Messico